Сборная Андорры по футболу (до 19 лет) — национальная команда княжества Андорра, в составе которой могут выступать футболисты Андорры в возрасте 19 лет и младше. Собирается команда под руководством Футбольной федерации Андорры.

Главный тренер — андоррский специалист Хесус Лусендо.

История 

Свою первую игру юношеская сборная Андорры до 19 лет провела 5 ноября 1997 года в Белфасте против Хорватии в рамках квалификации на юношеский чемпионат 2002. Команда под руководством тренера Мануэля Родригеса в дебютной игре уступила с крупным счётом (0:10). Во второй игре против Северной Ирландии, Андорра также уступила (0:5) и заняла последнее место в группе. Своё самое большое поражение за всю историю команда потерпела 13 октября 2001 года во встрече против Чехии (0:13). Свой первый гол команда забила 24 сентября 2003 года. Нападающий команды Иван Лоренсо поразил ворота Лихтенштейна, однако Андорра всё равно уступила (1:3).

В отборочном турнире к чемпионату Европы 2016, Андорра пропустила лишь четыре гола и впервые сыграла вничью. Данный результат был зафиксирован 17 ноября 2015 года в игре против Фарерских островов (1:1). За андоррцев отличился Рожер Наззаро. Следующая квалификация стала примечательной для Андорры тем, что команда забила аж шесть голов в отборочной стадии, а также завоевала свою первую победу, спустя двадцать лет, после своей первой игры. Победой, команда княжества, отметилась 30 октября 2016 года в поединке против Лихтенштейна (4:2).

Соперники 

Источник: worldfootball.net (U19), worldfootball.net (U18)

Статистика 

Источник: worldfootball.net (U19), worldfootball.net (U18)

Текущий состав 
По состоянию на 16 марта 2017. Последний матч против Лихтенштейна (30 октября 2016)

|----- 
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|----- 
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|----- 
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Главные тренеры 
 Мануэль Родригес (1997)
 Мануэль Фернандес (1999)
 Давид Родриго (2000)
 Кольдо (2007—2008)
 Хусто Руис (2011)
 Сергио Албанелл (2012—2013)
 Хусто Руис (2013—2015)
 Хесус Лусендо (2015—)

Забитые голы

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации футбола Андорры
 Профиль на сайте УЕФА
 Профиль на сайте transfermarkt.co.uk
 Профиль на сайте worldfootball.net
 Профиль на сайте soccerway.com

Сборная Андорры по футболу
Андорра